Mikael Enerdahl, född 8 maj 1989, är en svensk barnskådespelare.

Filmografi

Externa länkar

Svenska barnskådespelare
Män
Levande personer
Födda 1989